Acanthoecidae — родина найпростіших класу Хоанофлагеляти (Choanoflagellatea).

Роди 
 Acanthocorbis 
 Acanthoeca 
 Amoenoscopa 
 Apheloecion 
 Bicosta 
 Calliacantha 
 Calotheca 
 Campyloacantha 
 Conion 
 Cosmoeca 
 Crinolina 
 Crucispina 
 Diaphanoeca
 Diplotheca 
 Kakoeca 
 Monocosta 
 Nannoeca 
 Parvicorbicula 
 Platypleura 
 Pleurasiga 
 Polyfibula 
 Polyoeca 
 Saepicula 
 Saroeca 
 Savillea 
 Spiraloecion 
 Stephanacantha 
 Stephanoeca 
 Syndetophyllum

Посилання 
 Protist classification at micro*scope, May 2001.   (CC)
 Systema Naturae 2000 / Classification - Class Choanoflagellatea , visited 3 December 2005.
 Thomas Cavalier-Smith, Protist phylogeny and the high-level classification of Protozoa, Europ. J. Protistol. 39, 338-348 (2003).

Хоанофлагеляти
Родини протистів